James Bradford, Jim Bradford
 James Cowdon Bradford Sr. (1892–1891) – amerykański przedsiębiorca, założyciel J.C. Bradford & Co.
 Jim Bradford (1926–2005) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 James Bradford, Jim Bradford (1928–2013) – amerykański sztangista, medalista olimpijski
 Jim Bradford, James Bradford (1933–2020) – amerykański polityk pochodzenia indiańskiego
 James C. Bradford (ur. 1945) – amerykański historyk, profesor
 James W. Bradford (ur. 1948) – amerykański przedsiębiorca i wykładowca związany z Uniwersytetem Vanderbilta